Pojem lišta označuje podélný prvek, který může být například součástí stroje nebo stavby. V praxi se může jednat o:

Stroje a stavby
 elektroinstalační lišta – plastové korýtko s naklapávacím víkem pro ukládání kabelů a vodičů
 krycí lišta – kryje spáru na styku dvou stavebních prvků nebo materiálů
 nosná lišta – v elektrotechnice kovový nosník na který se montují přístroje v rozvaděčích
 ochranná lišta – ochranná lišta pro automobil, nebo proti zatékání
 ozdobná lišta – ozdobný dřevěný nebo plastový díl například u nábytku, v bytu, u vozidla apod.
 podlahová lišta – do interiéru, může byt plastová, dřevěná nebo z MDF
 propojovací lišta – v elektrotechnice plochý měděný vodič s izolací pro propojování elektrických přístrojů montovaných na nosnou lištu (DIN-lištu). Má vývody ve formě jazýčků nebo vidliček v rozteči 17,5 mm. Může být jednofázová nebo třífázová.
 rohová lišta – ochranná lišta mezi stěnou a podlahovou krytinou
 schodová lišta – ochranný prvek užívaný na schodech
 střešní lišta – část příslušenství automobilu
 vodicí lišta – součástka pro potrubní rozvod
 žací lišta – součástka lištové sekačky

Software
 navigační lišta – ovládací prvek v grafickém uživatelském rozhraní
 nástrojová lišta, též panel nástrojů – ovládací prvek v grafickém uživatelském rozhraní
 lišta s menu – ovládací prvek v grafickém uživatelském rozhraní
 postranní lišta – ovládací prvek v grafickém uživatelském rozhraní
 reklamní lišta – reklamní prvek

Biologie
 lišty (mykologie) – tlustá žebra naspodu klobouku některých hub
 neurální lišta – pás ektodermálních buněk nacházející se na okrajích nervové ploténky embryí obratlovců

Externí odkazy